Luigi peut faire référence à :

Personnalités 
, un nom d'origine italienne

Luigi Verderame, chanteur belge

Fictives 
Luigi, un personnage de l'univers Mario Bros.
 Luigi (Cars), 1959 Fiat 500 dans le film Cars
 Luigi, un personnage secondaire des The Simpsons
 Luigi (Coronation Street), un personnage récurrent dans la série britannique Coronation Street

Arts 
, série de jeux vidéos
Abbé Luigi, statue à Rome

Musique 
"Luigi" (1953), single de Louis Prima	
"Luigi", chanson de  1959

Lieux 

 Île Luigi, une île de Franz Josef Land, en Fédération de Russie